Петраш — фамилия и топоним. Известные носители:
 Петраш, Ладислав (род. 1946) — чехословацкий футболист и футбольный тренер, чемпион Европы 1976 года. 
 Петраш, Мартин (род. 1979) — словацкий футболист, защитник сан-маринского клуба «Ла Фиорита».
 Петраш, Норберт — немецкий кёрлингист.
 Петраш, Павел Григорьевич (1924—2017) — советский и российский хозяйственный деятель.
 Петраш, Петер (род. 1979) — словацкий футболист, защитник национальной сборной Словакии.
 Петраш, Юрий Григорьевич (1930—2013) — советский и российский философ, исламовед.

Топоним 
 Петраш — деревня в Поселичском сельсовете Хойникского района Гомельской области Беларуси.

См. также 
 Петраши — название ряда населённых пунктов.